Colin kan som auktorsförkortning betyda:

 Jean-Paul Colin
 Patrick L. Colin

Robotskapade auktorsförkortningar